Маседа:

 Маседа — город и муниципалитет в Испании, провинция Оренсе.
 Альярис-Маседа (комарка) — комарка в Испании, провинция Оренсе.
 Маседа, Антонио — испанский футболист, вице-чемпион Европы 1984 г.
 Маседа (Овар) — район в Португалии.